Fortuynia kan syfta på:

 Fortuynia (djur) – ett släkte av kvalster
 Fortuynia (växter) – ett släkte av växter